Натуральне число 999
 999 рік до нашої ери
 999 рік нашої ери
 «999» — музичний гурт